Мыслитель — человек, наделённый способностью глубокого, философского мышления, философ.
 «Мыслитель» — скульптура Огюста Родена.
 «Мыслитель» — рассказ А. П. Чехова.
 «Мыслитель» — цикл исторических романов Марка Алданова.